Ouled Aïssa peut désigner deux communes algérienne :
Ouled Aïssa dans la wilaya d'Adrar
Ouled Aïssa dans la wilaya de Boumerdès